Regno Unito
 Toddington – parrocchia civile del Bedfordshire
 Toddington – parrocchia civile del Gloucestershire